Dludlu ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Dludlu, südafrikanischer Gitarrist
 Lomasontfo Dludlu († 2011), Politikerin in Eswatini